Mario Biondi ist der Name folgender Personen:

* Mario Biondi (Schriftsteller) (* 1939), italienischer Schriftsteller 
 Mario Biondi (Sänger) (* 1971), italienischer Sänger